Jussi steht für:

 Jussi, finnischer Filmpreis
 Jussi (Vorname), Vornamensliste

Siehe auch:
 Jussiê
 Jüssi
 Jussy
 Jusi